Könyves Tóth Kálmán (1837–1924) író, lelkész
Könyves Tóth Kálmán, dr. (1929–2007) matematikus, nyelvész, tankönyvíró